Вудхулл () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1750—1826) — американский политический и государственный деятель.
  (1837—1921) — американский военный хирург.
 Вудхулл, Виктория (1838—1927) — американская общественная деятельница, суфражистка.